Павич — южнославянская фамилия:

 Павич, Борис (род. 1973) — хорватский футболист, защитник клуба «Приморац 1929».
 Павич, Власта (род. 1957) — хорватский политик, мэр Загреба в 2002—2005 годах.
 Павич, Мате (род. 1993) — хорватский теннисист.
 Павич, Милорад (1929—2009) — югославский и сербский поэт, писатель.
 Павич, Милорад (футболист) (1921—2005) — югославский футболист и тренер.